A kanadai női labdarúgó-válogatottat a kanadai labdarúgó-szövetség szervezi. A csapat legjelentősebb eredménye a londoni és a riói olimpián egyaránt megszerzett bronzérem volt. A női labdarúgás nagyon népszerű Kanadában, mivel nemzetközi szinten a csapat sikeres. A 20 éven aluli női csapat (2006-ot megelőzően (U19) is nagyon népszerű, részben azért, mert Kanada volt a házigazdája 2002-ben az U19-es női labdarúgó-világbajnokságnak, és ezüstérmet szereztek 47 784 néző előtt Edmontonban a Commonwealth Stadiumban.

Az első két női ifjúsági világbajnokságon az Aranycipő győztese kanadai volt: 2002-ben Christine Sinclair, 2004-ben pedig Brittany Timko. Sinclair 2002-ben az Aranylabdát is elnyerte, mint a torna MVP-je.

Világbajnoki szereplés

Olimpiai szereplés

CONCACAF-Aranykupa szereplés

Pánamerikai Játékokon való szereplés

Jelenlegi keret 
2019. április 8-tól

Örökmérleg más nemzetek ellen 
2019. április 8. szerint

Lásd még 
 Kanadai labdarúgó-válogatott

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Go Big Red!! 
 Kanadai Labdarúgó Szövetség

Női labdarúgó-válogatottak
Kanada sportélete